Bernardo de La Charrière (1789-1850) – magistrato e politico italiano
 Gérard Charrière (1935) – pittore svizzero
 Isabelle de Charrière (1740-1805) – scrittrice olandese naturalizzata svizzera
 Henri Charrière (1906-1973) – criminale e scrittore francese naturalizzato venezuelano

Altro
 Scala di Charrière – sistema di misura utilizzato per misurare la dimensione di un catetere
 Stadio di la Charrière – impianto sportivo polivalente sito a La Chaux-de-Fonds

Pagine correlate
 Charrier